Az Allsvenskan 2003-as szezonja volt a bajnokság hetvenkilencedik kiírása. A szezon 2003. április 5-én kezdődött és október 26-án ért véget. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Djurgårdens IF lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források 

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag